Ratto peut désigner :
 Daniele Ratto (1989-), coureur cycliste italien ;
 Rossella Ratto (1993-), coureuse cycliste italienne, sa sœur.

Voir aussi